A Hatok hattagú csoportot jelent. Ismertebbek:

 Az Európai Gazdasági Közösség alapító tagjai: Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország és Olaszország
 Francia hatok – hat francia fauvista zeneszerző ( Darius Milhaud, Georges Auric, Arthur Honegger, Louis Durey, Francis Poulenc és Germaine Tailleferre) művészcsoportja az első világháború után
 Hatok – Kovács Ferenc 2006. évi zenei albumának címe (6 tagú együttes, a Djabe és a Dresch Quartet tagjaiból